Points attribués lors de la saison 2020-2021 de snooker :

Notes et références 

Points attribués lors de la saison 2020-2021 de snooker
Points attribués lors de la saison 2020-2021 de snooker